Европско првенство у одбојци 1991. је било 17. по реду. Одржано је у Њемачкој (градови домаћини: Карлсруе, Хамбург и Берлин) и трајало је од 7. до 15. септембра 1991. године.

Ово је посљедње Европско првенство на ком су наступиле репрезентације Совјетског Савеза и Југославије и прво на ком је наступила јединствена репрезентација Њемачке.

Квалификације 

Домаћин (Њемачка) и три најбоље пласиране репрезентације са претходног првенства (Италија, Шведска и Холандија) аутоматски су обезбиједиле учешће на овој смотри. Преосталих осам тимова (СССР, Чехословачка, Грчка, Југославија, Француска, Бугарска, Финска и Пољска) су своја мјеста избориле путем квалификација.

Учесници

Први круг 
 По двије најбоље пласиране екипе из обје групе су се пласирале у полуфинале. Трећепласиране и четворопласиране екипе првенство су наставиле у борби од 5. до 8. мјеста, док су се петопласиране и шестопласиране екипе надметале за пласман од 9. до 12. мјеста.

Група А

Резултати групе А

Табела групе А

Група Б

Резултати групе Б

Табела групе Б

Финалне утакмице (Берлин)

Полуфинале

Пласман од 5. до 8. мјеста

Пласман од 9. до 12. мјеста

Утакмица за 11. мјесто

Утакмица за 9. мјесто

Утакмица за 7. мјесто

Утакмица за 5. мјесто

Утакмица за бронзану медаљу

Финале

Коначан пласман

Освајачи медаља

Најбољи појединци 
 Најбољи играч (МВП):  Дмитриј Фомин

Спољашње везе 
 Архива одбојкашких резултата
 http://www.cev.lu/ 
 http://www.the-sports.org/volleyball-1991-men-s-european-championship-epr19633.html 

Европска првенства у одбојци
Одбојка у Немачкој
Одбојка у 1991.